Evona ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Evona (Kentucky)
 Evona (Missouri)
 Evona (Utah)